Пупки — название населённых пунктов в России:
 
 Пупки — деревня в Рузском районе Московской области.
 Пупки — село в Скопинском районе Рязанской области.
 Пупки — до 1960 г. название деревни Заречная в Чаплыгинском районе Липецкой области.